Белоголовый дятел () — вид птиц из семейства дятловых.

Описание 
Длина тела около 20 см. Тело чёрное без пестрин, голова белая. Белые первостепенные маховые перья образуют в полете полумесяц. У самцов есть красное пятно на затылке.

Распространение 
Распространены в западной части Северной Америки от Британской Колумбии до Калифорнии. Встречаются на высоте до 3200 м.

Подвиды 
Выделяют два подвида:
  — распространен от Британской Колумбии до юго-запада США	
  — встречается на юге Калифорнии

Примечания

Ссылки 
 Garrett, K. L., M. G. Raphael, and R. D. Dixon (1996). White-headed Woodpecker (Dryobates albolarvatus), version 2.0. In The Birds of North America (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bna.252

Виды вне опасности
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1850 году
Дятловые